Леон Израилевич Ледерман (Леонид; ) — израильский шахматист, международный мастер (1976).

С 1971 живет в Израиле. В составе сборной Израиля участник 22-й Олимпиады (1976) в Хайфе и 7-го командного первенства Европы (1980).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Израиля